Bereswill ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Bereswill (* 1957), Polizeipräsident in Frankfurt am Main
 Mechthild Bereswill (* 1961), deutsche Soziologin und Hochschullehrerin